Rozum může označovat:
rozum – schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů
zdravý rozum (common sense) – filosofický pojem 
 Rozum a chtíč – internetový mem

Další použití

V kultuře 
literatura
 Rozum (Asimov) – scifi povídka amerického spisovatele Isaaca Asimova
 Rozum (Lem) – povídka polského spisovatele Stanisława Lema
 Rozum a cit  – román anglické spisovatelky Jane Austenové
 Sňatky z rozumu – kniha Vladimíra Neffa
 Zdravý rozum (pamflet), vlivný politický pamflet, který v lednu 1776 anonymně vydal Thomas Paine, významný impuls k vyhlášení nezávislosti USA

film
 Rozum a cit  – britsko-americký film z roku 1995 natočený na námět románu Rozum a cit, režie Ang Lee
 Sňatky z rozumu – československý televizní seriál z roku 1968

V politice 
 Strana zdravého rozumu, česká politická strana

Externí odkazy